Az 1982–1983-as magyar labdarúgókupa küzdelmeit az Újpesti Dózsa nyerte.

Az országos főtábla eredményei

Első forduló

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1982. október 6.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1982. október 12.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1982. október 13.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1982. október 27.

|}

Második forduló

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1982. november 3.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1982. november 10.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1982. november 16.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1982. november 17.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1982. november 21.

|}

Harmadik forduló

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1983. február 16.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1983. február 17.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1983. február 19.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1983. február 20.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1983. február 23.

|}

Nyolcaddöntők 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1983. március 8.

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1983. március 9.
|-

|- 

|-

|-

|-

|-

|- 

|}

Negyeddöntők 

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1983. április 6.

|-

|-

|-
|colspan="3"  align="center" style="background:#fcc;"|1983. április 22.
|- 

|}

Elődöntők

Döntő 

Az Újpesti Dózsa MNK-ban szerepelt játékosai: Szendrei József 4 mérkőzés, Kollár József 3, Brockhauser István 1 – Szebegyinszky András 7, Árky Lajos 6, Kardos József 6, Kiss Sándor 5, Kisznyér Sándor 5, Steidl Sándor 5, Szűcs János 5, Tóth József 5, Herédi Attila 4, Horváth Károly 4, Sarlós András 4, Szabó András 4, Törőcsik András 4, Balogh Attila 2, Freppán György 2, Kovács Béla 2, Kovács József 2, Nagy Sándor 2, Polonyi László 2, Bárány 1, Nagy László 1, Patrick Bernard Umoh 2, Végh 1

Jegyzetek

Források
 

Magyarlabdarugokupa
Magyarlabdarugokupa
Magyar labdarúgókupa